Acridinae peut désigner :
 Acridinae, une sous-famille d'insectes ;
 Acridinae, une sous-famille amphibiens.

Homonymie en zoologie
Sous-famille d'animaux (nom scientifique)
Homonymie de taxons en biologie